Села:
 Заячківка — Черкаська область, Уманський район, Дмитрушківська сільська громада
 Заячківка — Черкаська область, Уманський район, Христинівська міська громада